

Nom de famille 

 Almeida Garrett (1799-1854), un auteur romantique portugais, romancier, dramaturge, poète, et homme politique,
 Antony Garrett Lisi, un docteur en physique américain,
 Beau Garrett (1982-), une actrice américaine,
 Betty Garrett (1919-2011), une actrice américaine,
 Brad Garrett (1960-), un acteur américain,
 Dean Garrett (1966-), un joueur de basket-ball américain,
 Dick Garrett (1947-), un joueur de baseball américain,
 Elizabeth Garrett Anderson (1836-1917), première femme à avoir obtenu un diplôme en médecine en Grande-Bretagne,
 Hank Garrett (1931-), un acteur américain,
 John Garrett (1951-), un joueur de hockey canadien,
 Kellye Garrett (1978-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier,
 Kenny Garrett (1960-), un saxophoniste de jazz américain,
 Marcus Garrett (1998-), un joueur de basket-ball américain,
 Mary Garrett (1854-1915), philanthrope américaine,
 Oliver H.P. Garrett (1894-1952), scénariste américain,
 Otis Garrett (v. 1893-1941), un monteur, réalisateur et scénariste américain,
 Pat Garrett (1850-1908), un shérif américain connu pour avoir abattu Billy the Kid,
 Peter Garrett (1953-), un homme politique australien et leader du groupe de rock Midnight Oil,
 Peter Garrett, un scientifique ayant travaillé avec le physicien David Bohm,
 Robert Garrett (1875-1961), un athlète américain,
 Robert Garrett (1977-), un joueur de basket-ball allemand,
 Robert Garrett, un écrivain britannique de romans policiers,
 Siedah Garrett (1960-), une chanteuse et compositrice américaine,

Pseudonyme 

 David Garrett (1980-), un violoniste allemand,

Prénom 
Par ordre alphabétique du nom patronymique
 Garrett Hedlund (1984-), un acteur américain
 Garrett Jones (1981-), un joueur de baseball américain
 Garrett A. Morgan (1877-1963), l'inventeur du masque à gaz
 Garrett Neff (1984-), un mannequin américain égérie de Calvin Klein
 Garrett Olson, joueur américain de baseball
 Garrett Reisman (1968-), un astronaute américain
 Garrett Wang (1968-), un acteur américain
 Garrett Weber-Gale (1985-), un nageur sportif américain

Toponyme 

 Garrett, une localité du comté de Somerset en Pennsylvanie.
 Garrett, un village du comté de Douglas dans l'Illinois.
 Garrett (Indiana).
 Comté de Garrett, un comté du Maryland.
 Garrett, une ville située au sud du comté de Ellis, au Texas.

Entreprise 
 Garrett Motion, une entreprise américaine, fabricant de turbocompresseurs,
 Garrett Electronics, une entreprise américaine, fabricant de détecteurs de métaux,

Fiction 
 Kelly Garrett, l'une des trois Drôles de dames dans la série des années 1970
 Garrett, le protagoniste de la série de jeux vidéo Dark Project